Playa Azul kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Playa Azul, Chiapas, La Independencia, 
 Playa Azul, Guanajuato, Silao de la Victoria, 
 Playa Azul, Guerrero, Coyuca de Benítez, 

Robotskapade Mexikoförgreningar